Cancellesi – abitanti di Cancello (San Felice a Cancello)
Cancellesi – abitanti di Cancello ed Arnone